Syrus steht für
 Publilius Syrus (1. Jh.) römischer Autor 
 Syrus (Heiliger) (San Siro) († 4. Jh.) Bischof von Pavia 
 Michael Syrus (1126–1199) syrisch-orthodoxer Patriarch
 Syrus (Band), US-amerikanische Metal-Band

Siehe auch:
 Cyrus
 Zyrus